Agriș se poate referi la:

 Agriș, o specie de plante
 Localități din România:
 Agriș, Cluj
 Agriș, Satu Mare
 Agrișu Mare, Arad
 Agrișu Mic, Arad
 Agrișu de Jos, Bistrița-Năsăud
 Agrișu de Sus, Bistrița-Năsăud
 Agrișteu, Mureș

Vezi și 
 Râul Agriș (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară